Az  a szöuli metró elővárosi vonala, melyet a Korail üzemeltet. A név egyben a Korail saját hagyományos vasútvonalát is jelöli, mely ig fut és 1906 óta üzemel. A vonal valaha t kötötte össze Szöullal; a város jelenleg Észak-Korea területén fekszik.

2014. december 27-én megtörtént a metróvonal egyesítése a  vonallal, létrehozva az új  vonalat, így a  vonalon a vasúti személyszállítás üzemel tovább. A vasútvonal végállomása , mely már a koreai demilitarizált övezeten belül található.

Állomások

Hagyományos vasútvonal

Források

További információk

 A Seoul Metro honlapja 
 A Korail honlapja 
 A metró térképe állomásválasztóval és útvonatervezővel 

Szöuli metró
Dél-Korea vasútvonalai